Jody Williams peut désigner :
 Jody Williams (1950-), professeure américaine, prix Nobel de la paix 1997 ;
 Jody Williams (1935-2018), guitariste et chanteur de blues américain.